Ulica Stanisława Staszica – nazwa ulicy w Polsce, m.in.:

 Ulica Stanisława Staszica w Katowicach
 Ulica Stanisława Staszica w Poznaniu
 Ulica Stanisława Staszica w Raciborzu

Zobacz też 
 Park Stanisława Staszica we Wrocławiu
 Park Stanisława Staszica w Kielcach

Staszica, Stanisława